Barry Maxwell (1er comte de Farnham) (1723-1800)
 Barry Maxwell (12ème baron Farnham) :en:Barry Maxwell, 12th Baron Farnham  (1931–2001)